Michaił Aleksandrowicz Pietrow (1885–1938) – rosyjski i radziecki wojskowy, teoretyk i historyk wojny morskiej
 Michaił Pietrowicz Pietrow (1898–1941) – radziecki dowódca wojskowy, generał major
 Michaił Timofiejewicz Pietrow (1910–1945) – sowiecki żołnierz, bohater Związku Radzieckiego